Собор Святого Фернандо () — католическая церковь в городе Мальдонадо, Уругвай. Церковь является кафедральным собором епархии Мальдонадо-Пунта-дель-Эсте. Храм освящён в честь кастильского короля Фернандо III, который является покровителем города Мальдонадо.

История 
На этом месте в середине XVIII века первоначально была построена небольшая церковь. Строительство современного храма в неоклассическом стиле началось в 1801 году. Британские вторжения значительно замедлили строительство, которое закончилось только в 1895 году.

В 1966 году Святой Престол учредил епархию Мальдонадо-Пунта-дель-Эсте и церковь святого Ферндинанда стала кафедральным собором этой новой епархии.

Ссылки 
 История храма 
 Сайт епархии Мальдонадо-Пунте-дель-Эсте 

Фернандо
Фернандо
Мальдонадо
Мальдонадо (город)
Культовые сооружения, построенные в 1895 году
XIX век в Уругвае